Джосайя «Джо» Хенсон (; , Бристоу, Оклахома, США — , Талса, Оклахома, США) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Игр в Хельсинки (1952) в полулегком весе.

Карьера 

Окончил Военно-морскую академию, в 1943—1944 гг., в 1944—1945 гг. участвовал во Второй мировой войне в составе в составе 4-й роты 7-го флота ВМС США. Пройдя затем летную переподготовку, управлял реактивным истребителем.

Завоевал два титула Восточной межвузовский конференции (EIWA). На Олимпийских играх в Хельсинки (1952) выиграл бронзовую медаль. В дальнейшем служил в качестве офицера ВМС на Тихоокеанском флоте, уйдя в отставку в 1969 г. в звании капитана.

в 1967 г. олучил степень магистра в области международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. Сделал успешную административную спортивную карьеру, в 1964—1968 гг. был председателем подкомитета по борьбе НОК США, затем — председателем Любительского Спортивного Союза (AAU). На ряде Олимпийских игр выступал в качестве судьи, был исполняющим обязанности Всемирной федерации таэквондо (WTF). Также занимался бизнесом, основав в Вирджинии компанию BRUTE , специализировавшейся на оптовой торговле борцовским снаряжением и оборудованием, которая в течение многих дет была эксклюзивным дистрибьютором ADIDAS в этом сегменте.

В 2006 г. он был введн в Национальный зал борцовской славы.

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20120526105517/http://www.themat.com/article.php?ArticleID=24938

Борцы США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Выпускники Школы международных отношений (Университет Джорджа Вашингтона)